Лос Алпес има више значења:

 Лос Алпес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Алпес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алпес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алпес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алпес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алпес, Фраксион ла Канделарија (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алпес (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алпес (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алпес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Алпес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Алпес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику